Еј-Би-Си () је скраћеница која се може односити на:
Еј-Би-Си, америчку телевизијску мрежу
Еј-Би-Си, аустралијску телевизијску мрежу